Guerra del 48 puede referirse a:

 Guerra árabe-israelí de 1948
 Guerra civil de Costa Rica de 1948